John Buchan (1875-1940) – szkocki arystokrata, polityk i pisarz, gubernator generalny Kanady, 1. baron Tweedsmuir
 Johnnie Buchan (1911-1996) – szkocki arystokrata, polityk i naukowiec, rektor University of Aberdeen, 2. baron Tweedsmuir
 John Buchan (ur. 1950) – szkocki arystokrata, 4. baron Tweedsmuir

Zobacz też 
 
 John Buchanan